Prospekt Niepodległości (, ) – główna ulica w Mińsku. Prospekt Niepodległości przecinia Mińsk promieniście od środka w kierunku północno-wschodnim. Długość prospektu wynosi około 15 km.

Niepodległości